Birkeland (plaats), plaats in Noorwegen
 Kristian Birkeland, Noors Natuurkundige
 Birkeland-Eydeproces, chemisch proces